Ravensmühle steht für:
 Ravensmühle (Strasburg), ein Ortsteil von Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ravensmühle (Uckerland), ein Wohnplatz von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg